Hoover kan syfta på

 Hoover (film) – en amerikansk film från 2000 med Ernest Borgnine
 Hoover (företag) – en tillverkare av bland annat vitvaror
 Hoover (säl) – en knubbsäl som kunde härma mänskligt tal
 Hoover Institution – en amerikansk tankesmedja

Personer
 Erna Schneider Hoover (1926–), en amerikansk matematiker
 Herbert Hoover (1874–1964), president i USA
 J. Edgar Hoover (1895–1972), en amerikansk ämbetsman
 Lou Henry Hoover (1874–1944), en amerikansk presidentfru

Geografi
 Hooverdammen – en dam i sydvästra USA
 Hoover, Alabama – en stad i den amerikanska delstaten Alabama

Se även
 Hoover Creek – flera
 Hoover Island – flera
 Hoover Lake – flera
 Hoover Mountain – flera